Асука Хатисука (, англ. Hachisuka Asuka. 26 сентября 1992, п. Тесио, Хоккайдо, Япония) — японская биатлонистка.

Биография 
Асука Хатисука  родилась 26 сентября 1992 года в посёлке Тесио уезда  округа Румои префектуры Хоккайдо, Япония.

После окончания школы 音威子府高 поступила в Университет Хоккайдо 東海大札幌.

Выступает за японский клуб JSDF Physical Training School. Её тренеры по биатлону: Томонори Эндо (Tomonori Endo) и Убальдо Пруцкер (Ubaldo Prucker).

Статистика выступлений 
Последнее обновление: январь 2018 года.

Примечания 

Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты Японии